Meissner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Daniel Friedrich Meissner
 Carl Friedrich Wilhelm Meissner